«Жизнь, или Что-то вроде того» () — фильм режиссёра Стивена Херека.

Сюжет 
Репортёр Лэнни Керриган берет интервью у бездомного в связи с футбольным матчем. Но вместо ответов на вопросы девушки, «бомж» предрекает ей смерть через неделю, а точнее в следующий четверг. Лэнни в шоке, она не знает, верить ли в слова этого человека или нет, но некоторые другие его предсказания начинают сбываться и она начинает верить.

Лэнни решает, что за предстоящую неделю нужно многое успеть. Возможно, она перехитрит, обманет или изменит свою судьбу — ведь всё в её руках. Она находит помощника в лице своего симпатичного сослуживца Пита, который и станет ответом на все её вопросы.

В ролях

Награды 
 Номинация на премию «Золотая малина» (2003) за худшую женскую роль (Анджелина Джоли)

Кинокомедии 2002 года
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы Стивена Херека
Фильмы США 2002 года